Konstantin II. je jméno více osob:

 Konstantin II., Flavius Claudius Constantinus († 340) – římský císař (337–340)
 Konstantin II. Skotský († 952) – král Skotska (Alby) v letech 900–943
 Konstantin II. Řecký (* 1940) – král Řecka (1964–1967)
 Konstantin II. (vzdoropapež) († po 769) – vzdoropapež v letech 767–768

Viz též
 Constantius II., Flavius Iulius Constantius (317–361) – římský císař (353–361, na východě od 337)
 Konstans II. (630–668) – byzantský císař (641–668)

Související články 
 Konstantin

Rozcestníky - panovník